Franc Potočnik je ime več oseb:
 Franc Potočnik (1955—2005), slovenski kmetijski inženir, kmet in politik
 Franc Potočnik (častnik) (1903—1984), slovenski pomorski častnik, aktivist OF in publicist
 Franc Potočnik (energetik) (1937—2019), slovenski elektroenergetik